Hötorget (plein), plein in Stockholm
 Hötorget (metrostation), metrostation in Stockholm